Сёяха:
 Сёяха (Сё-Яха) — посёлок сельского типа Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
 Сёяха (Мутная) — река на Ямале, приток реки Муртыяха (Мордыяха)
 Сёяха — река на Ямале, впадает в Обскую губу Карского моря